Oeschger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Oeschger (1927–1998), Gründer der Abteilung für Klima- und Umweltphysik am Physikalischen Institut der Universität Bern
 Hansjörg Oeschger (1908–1998), deutscher Forstwissenschaftler und Aktivist der katholischen Jugendbewegung
 Alfred Oeschger (1900–1953) und Heinrich Oeschger (1901–1982), Schweizer Architekten, siehe Gebrüder Oeschger
 Viktor Oeschger (* ), Schweizer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Oeschger Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 OPO Oeschger AG, ein Schweizer Handelsunternehmen

Siehe auch:
 Dansgaard-Oeschger-Ereignis